La Cluse est un toponyme créé à partir du terme géographique cluse, qui désigne un passage creusé par un cours d'eau à travers un chaînon montagneux. 

Il a été attribué, avec quelques variantes, à plusieurs communes françaises :
 La Cluse, ancienne commune des Hautes-Alpes,
 La Cluse-et-Mijoux, commune du Doubs,
 Montréal-la-Cluse, commune de l'Ain,
 La Clusaz (forme arpitane), commune de Haute-Savoie,
 Cluses, commune de Haute-Savoie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France